Het seizoen 2004/2005 was het ??ste seizoen van AC Milan in het Italiaanse voetbal en het 71ste in de hoogste afdeling van het Zuid-Europese land. Onder leiding van trainer-coach Carlo Ancelotti, die bezig was aan zijn vierde seizoen in Milaan, eindigden de Rossoneri op de tweede plaats in de eindrangschikking, waardoor plaatsing voor de UEFA Champions League 2005/06 werd afgedwongen. De ploeg moest de titel afstaan aan Juventus, dat de titel op 14 juli 2006 echter moest afstaan vanwege het Italiaans omkoopschandaal. De Scudetto ging uiteindelijk naar Milans aartsrivaal Internazionale.

Serie A

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van AC Milan, die in het seizoen 2004/05 onder leiding van trainer-coach Carlo Ancelotti als tweede eindigden in de Serie A.

Coppa Italia

Wedstrijden

UEFA Champions League 

AC Milan bereikte dit seizoen de finale van Europa's belangrijkste clubcompetitie, maar werd daarin verslagen door Liverpool FC na strafschoppen.

Wedstrijden

2005
Milan